Ez a lista a Mazsola című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Mazsola (1963)

Mazsola kalandjai 

Televíziós sorozatok epizódlistái